Canada
 Halkirk – località dell'Alberta

 Regno Unito
 Halkirk – località della Scozia